Dom Pedro de Alcântara, município no Rio Grande do Sul, Brasil.
 O imperador D. Pedro I, de seu nome completo Pedro de Alcântara Francisco António João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon
 O imperador D. Pedro II, de seu nome completo Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Bragança e Áustria
 O príncipe do Brasil D. Pedro de Alcântara, filho da Princesa Isabel, a Redentora, e do Conde d'Eu, de seu nome completo Pedro de Alcântara de Orleães e Bragança

Você pode também estar à procura de:

 Pedro de Alcântara, santo franciscano espanhol

Ver também 
 Alcântara

Desambiguação